Miejscowości w USA:
 Scottsburg – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Scott
 Scottsburg – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Halifax
 Scottsburg – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston